R-12 (dichlorodifluorometan) – związek chemiczny z grupy freonów
 R-12 – radziecki samolot rozpoznawczy z okresu II wojny światowej
 R-12 – radziecki pocisk balistyczny